

Сулукольський сільський округ — адміністративна одиниця, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Сулукольський сільський округ — адміністративна одиниця, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Суликольський сільський округ